Aplexa är ett släkte av snäckor som beskrevs av Fleming 1820. Aplexa ingår i familjen blåssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Blåssnäckor
Aplexa